

Geografia

 Greenwood – città della Columbia Britannica
 Greenwood – città della Nuova Scozia

 Greenwood – capoluogo della Contea di Sebastian, Arkansas
 Greenwood – capoluogo della Contea di Greenwood, Carolina del Sud
 Greenwood – città della Contea di Sussex, Delaware
 Greenwood – città della Contea di Jackson, Florida
 Greenwood – villaggio della Contea di McHenry, Illinois
 Greenwood – città della Contea di Johnson, Indiana
 Greenwood – città della Parrocchia di Caddo, Louisiana
 Greenwood – città della Contea di Oxford, Maine
 Greenwood – township della Contea di Clare, Michigan 
 Greenwood – township della Contea di Oceana, Michigan 
 Greenwood – township della Contea di Oscoda, Michigan 
 Greenwood – township della Contea di St. Clair, Michigan 
 Greenwood – township della Contea di Wexford, Michigan 
 Greenwood – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 Greenwood – capoluogo della Contea di Leflore, Mississippi
 Greenwood – città della Contea di Jackson, Missouri
 Greenwood – villaggio della Contea di Cass, Nebraska
 Greenwood – città della Contea di Steuben, New York
 Greenwood – città della Contea di Clark, Wisconsin
 Greenwood – città della Contea di Taylor, Wisconsin
 Greenwood – città della Contea di Vernon, Wisconsin

Persone 
 Mason Greenwood – calciatore inglese
 Sam Greenwood – calciatore inglese
 Sam Greenwood – giocatore di poker canadese

Altro 
 Cimitero di Green-Wood – cimitero di Brooklyn, New York